ISO 3166-1 alfa-2 – część standardu ISO 3166-1, zawiera dwuliterowe kody państw oraz terytoriów. Szczególnie znany z Internetowych krajowych domen najwyższego poziomu (z kilkoma wyjątkami). Na bazie tych kodów został skonstruowany standard ISO 3166-2 określający kody podziału administracyjnego każdego z państw.

Kody

Zobacz też 
 ISO 639 – kody nazw języków
 Lista kodów krajowych używanych w sporcie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Agencja zarządzająca ISO 3166, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)

Alfa-2